Encontramos la expresión Peña de Francia en:

 Peña de Francia, montaña de la Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca (Castilla y León, España). 
 Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, conjunto monástico situado en lo alto de la Peña de Francia, El Cabaco (provincia de Salamanca, Castilla y León, España).
 Rollo del Convento de Nuestra Señora de la Peña de Francia, situado en el Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, El Cabaco (provincia de Salamanca, Castilla y León, España).
 Virgen de la Peña de Francia, advocación de la Virgen María asociada al Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, El Cabaco (provincia de Salamanca, Castilla y León, España).
 Ermita de Nuestra Señora de la Peña de Francia, situada en Zamora (Castilla y León, España).
 Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia (Puerto de la Cruz),  situada en Puerto de la Cruz (Tenerife, Canarias).
 Río Peña de Francia, en Gijón (Asturias, España).
Así mismo, encontramos la expresión Penha de França (Peña de Francia en portugués) en:
 Penha de França, freguesia portuguesa perteneciente al concejo de Lisboa (Portugal).
 Penha de França (Goa), ciudad del Distrito de Goa del Norte, en el estado indio de Goa.